Тарновський Микола:
 Тарновський Микола Миколайович (1895–1984) — український поет, прозаїк, гуморист, перекладач.
 Тарновський Микола Юхимович (1919–2002) — український письменник-прозаїк.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок